Золотково — название населённых пунктов:

Россия 
 Золотково — посёлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Золотково — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Золотково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Золотково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Золотково — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Золотково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.